

Geografia 
Eleutero – antico nome del fiume Nahr al-Kabir, al confine tra Libano e Siria

Mitologia greca
Eleutero – re di Eleutere, figlio di Apollo
Eleutero – figlio di Licaone
Eleutero – uno dei Cureti

Pagine correlate 
Eleuterio